Zakrzewo può riferirsi a diversi comuni della Polonia:
Zakrzewo – comune del Voivodato della Cuiavia-Pomerania
Zakrzewo – comune del Voivodato della Grande Polonia